Александр Николаевич Кондратьев (1929—1997) — российский учёный в различных областях атомной энергетики, доктор технических наук, лауреат Государственной премии СССР и премии Совета Министров СССР.

Биография 
Родился 10 февраля 1929 г. в д. Сабурово Красногорского района Московской области.

Окончил Московский химико-технологический институт (1952), инженер-технолог, физико-химик.

С 1953 г. работал во ВНИПИЭТ («Ленгипрострой» Главгорстроя, с 1957 г. — «п/я 45», в 1966 г. переименован в ГИКП (Государственный институт комплексного проектирования), в 1976 г. преобразован во ВНИПИЭТ): инженер-технолог, зам. гл. инженера по технологии, зам. директора по научной работе, главный научный сотрудник.

Доктор технических наук, профессор.

Научные интересы: хранение, транспортирование, переработка ядерного топлива, обращение с радиоактивными отходами.

Сочинения:
  Разработка систем хранения ОЯТ в СССР / А.Н. Кондратьев, [и др.].- Технический комитет МАГАТЭ «Поведение облученных ТВЭЛов и конструкционных материалов при длительном хранении отработавшего топлива». Ленинград, 26-30 мая, 1986.

Лауреат Государственной премии СССР и премии Совета Министров СССР — за участие в проектировании и успешном пуске завода РТ-1 по переработке отработанного ядерного топлива (1977). Награждён орденами Октябрьской Революции и «Знак Почёта».

Умер в 1997 году в Санкт-Петербурге.

Семья: жена, двое детей.

Источники 
 Кто есть кто в атомной энергетике и промышленности.
 Заместитель директора по науке - Кондратьев Александр Николаевич.

Выпускники Российского химико-технологического университета